Альянс Кара Блэк / Ренне Стаббс — победитель турнира.

Прошлогодние чемпионки — Ким Клейстерс и Ай Сугияма — не защищали свой титул, но японка принимала участие в соревнованиях (в паре с южноафриканкой Лизель Хубер) и дошла до финала.

Общая информация 
25-летняя зимбабвийка Кара Блэк со второй попытки покорила финал соревнования турниров Большого шлема, а 27-летняя южноафриканка Лизель Хубер впервые добралась до матча на подобном уровне. Через некоторое время представительницы африканского континента объединятся в одну пару и на несколько лет станут одной из сильнейших пар женского тура.

Посев 

  Вирхиния Руано Паскуаль /  Паола Суарес (Полуфинал)
  Светлана Кузнецова /  Елена Лиховцева (Четвертьфинал)
  Мартина Навратилова /  Лиза Реймонд (Полуфинал)
  Надежда Петрова /  Меганн Шонесси (Четвертьфинал)
  Лизель Хубер /  Ай Сугияма (Финал)
  '''Кара Блэк /  Ренне Стаббс (Титул)
  Жанетта Гусарова /  Кончита Мартинес (Третий раунд)
  Мария Венто-Кабчи /  Анжелик Виджайя (Четвертьфинал)
  Мириам Казанова /  Николь Пратт (Второй раунд)

<ol start="10">
 н/д
  Марион Бартоли /  Эмили Луа ''(Четвертьфинал)
  Ли Тин /  Сунь Тяньтянь ''(Первый раунд)
  Анастасия Мыскина /  Вера Звонарёва ''(Второй раунд)
  Сильвия Фарина-Элия /  Франческа Скьявоне ''(Второй раунд)
  Элс Калленс /  Петра Мандула ''(Третий раунд)
  Эммануэль Гальярди /  Роберта Винчи ''(Третий раунд)
  Алисия Молик /  Маги Серна ''(Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые